Miejscowości w Polsce:
 Zaręba – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Siekierczyn
 Zaręba – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń

Zobacz też 
 Zaremba